__Notoc__

Als Gipfelheiligtum bezeichnet man eine meist offene Kultstätte auf einem Berg, die entweder auf dem Gipfel selbst oder einer darunter gelegenen Höhe oder Kuppe angelegt war. Die Höhe des Berges war für die Wahl des Standortes eines solchen Heiligtums nicht ausschlaggebend. Oft bestand ein Gipfelheiligtum nur aus einer Umfassungsmauer und einem Aschenaltar im Zentrum, bei dem die Opfer und Votive niedergelegt wurden.

Gipfelheiligtümer sind für das minoische Kreta ab den Phasen FM III / MM I (ab 2200–2100 v. Chr.) nachweisbar. Ähnliche Heiligtümer wurden später auch an Orten außerhalb Kretas angelegt, die sich im Einflussbereich der minoischen Kultur befanden, beispielsweise auf Kythera. Die meisten minoischen Gipfelheiligtümer wurden in der Phase MM III (um 1800–1600 v. Chr.) verlassen. Aus geometrischer Zeit (900–700 v. Chr.) sind Gipfelheiligtümer aus Attika, Zentralgriechenland und vom Ostpeloponnes bekannt. Sie erlebten in klassischer Zeit einen Niedergang. Die Gipfelheiligtümer auf Kreta wurden in hellenistischer und römischer Zeit erneut genutzt.

Beispiele 

 Atsipades Korakias
 Juchtas
 Karphi
 Lykaion
 Petsophas
 Prinias
 Traostalos
 Vrysinas

Siehe auch 
 Höhenheiligtum
 Heiliger Berg

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 
 

 Gipfelheiligtum
 Gipfelheiligtum
Archäologischer Fachbegriff
Minoische Kultur